Ильгамов — башкирская фамилия. Известные носители:
 Ильгамов, Марат Аксанович (род. 1934) — советский механик, член-корреспондент РАН.
 Ильгамов, Тамерлан Айсарович (1994—2022) — российский военнослужащий, участник вторжения в Украину, Герой России (2022).